De nombreuses comètes ont été découvertes grâce au Near Earth Asteroid Tracking (NEAT) et portent de ce fait le nom NEAT. Parmi celles-ci, nous pouvons citer notamment :

Comètes numérotées

Voir aussi 
 Comète 343P/NEAT-LONEOS
 

Objet céleste découvert par le programme NEAT